Bouby est un nom de famille porté notamment par :
 Coline Bouby (1998-), footballeuse française ;
 Pierre Bouby (1983-), footballeur français.

Surnoms 
 Bouby (1925-2016), skieur suisse.

Références 

Patronyme français